

Informatique 
 finger est une commande Unix.

Patronyme 
 Arthur Finger (1898-1945) est un Generalmajor allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Bill Finger est un écrivain américain, cocréateur de Batman.
Charles Finger (1869-1941), écrivain américain d'origine britannique.
 Gottfried Finger est un compositeur morave.
 Jeff Finger est un joueur de hockey sur glace américain.

Toponyme 

 Finger (Tennessee)

Homonymie de patronyme